Ахам () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ландсхут. Подчиняется управлению Герцен.  Население составляет 1.892 человека (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 38 км². Официальный код  —  09 2 74 112.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Баварии